Fifty-Fifty, Fifty/Fifty, Fifty Fifty o 50-50 (in lingua inglese hanno il significato di "50% di possibilità", "una possibilità su due" o "metà e metà") possono riferirsi a:

Cinema
Fifty-Fifty – film muto del 1915 diretto Clem Easton
Fifty-Fifty – film muto del 1915 diretto da George Lessey
Fifty-Fifty – film muto del 1916 diretto da Allan Dwan
Fifty-Fifty – cortometraggio muto del 1916 prodotto dalla J.R. Bray Studios
Fifty-Fifty – cortometraggio del 1922 diretto da Otto Messmer
Fifty-Fifty – film muto del 1925 diretto da Henri Diamant-Berger
50-50 – film del 1932 diretto da Robert Florey
50-50 – film del 1953 diretto da Jamie Uys
Fifty/Fifty – film del 1992 diretto da Charles Martin Smith
50 e 50 (50/50) – film del 2011 diretto da Jonathan Levine

Televisione
50-50  – programma televisivo
Fifty/Fifty  – serie televisiva statunitense trasmessa nel 1984.
Il piano di Jordan (Fifty-Fifty) – episodio della serie televisiva 4400

Musica
Fifty-Fifty  – brano musicale incluso nell'album S.C.O.T.C.H. di Daniele Silvestri